Стра́жовске-Врхи () — горный массив в западной Словакии, часть Фатранско-Татранской области. Наивысшая точка — гора Стражов, 1213 м. Стражовске-Врхи покрыты в основном смешанным лесом, в нижних ярусах с преобладанием буков, в верхних с преобладанием елей и сосен. С запада Стражовске-Врхи от Белых Карпат отделяет река Ваг. На бо́льшей части Стражовске-Врхов находится заповедник с одноимённым названием.

Достопримечательности 
 Развалины замков Гричов, Сулёв, Угровец
 Скансен Чичманы
 Скалы, пещеры, водопады, горные озёра
 Многочисленные горнолыжные центры

Примечания 

Горы Словакии
Западные Карпаты